

Geografia 
 Appio-Pignatelli – quartiere di Roma
 Pignatelli – zona di Roma

Persone 
 Pignatelli – nobile famiglia italiana
 Alberto Pignatelli o Pignattelli – calciatore italiano
 Anna Luisa Pignatelli – scrittrice italiana
 Antonio Pignatelli – cardinale italiano, poi divenuto papa Innocenzo XII
 Ascanio Pignatelli – poeta italiano, duca di Bisaccia
 Bartolomeo Pignatelli – arcivescovo cattolico italiano
 Basilio Pignatelli – monaco e vescovo cattolico italiano
 Carlo Pignatelli – stilista e imprenditore italiano
 Cayetano Pignatelli – generale ed esploratore spagnolo
 Diego Pignatelli – politico italiano
 Ferdinando Maria Pignatelli – cardinale italiano
 Francesco Pignatelli (1652-1734) – cardinale italiano
 Francesco Maria Pignatelli (1744-1815) – cardinale italiano
 Francesco Pignatelli (1734-1812) – Vicario generale del re in Calabria in conseguenza del terremoto del 1783
 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte – cardinale italiano
 Girolamo Pignatelli – generale italiano, principe di Moliterno
 Giuseppe Pignatelli – gesuita spagnolo, venerato come santo
 Marianna Pignatelli – nobildonna spagnola, contessa di Althann
 Melina Pignatelli – cantante lirica italiana
 Micaela Pignatelli – doppiatrice, dialoghista e attrice italiana
 Michele Pignatelli – vescovo cattolico italiano
 Stefano Pignatelli – cardinale italiano

Architetture 
 Chiesa di Santa Maria Assunta dei Pignatelli – chiesa di Napoli

Pagine correlate 
 Palazzo Pignatelli
 Villa Pignatelli (disambigua)